Кастри́чник () — упразднённая деревня, входившая в состав Головчинского сельсовета Белыничского района Могилёвской области Белоруссии. Деревня была упразднена в начале 2017 года.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Ленинский, Отрядное, Красный Пахарь.

См. также 
 Ленинский (Головчинский сельсовет)

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь 

Упразднённые населённые пункты Белыничского района